Contea di Hall o Hall County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hall (Georgia)
 Contea di Hall (Nebraska)
 Contea di Hall (Texas)